Спред () может означать:
 Спред (финансы) — разность между лучшими ценами покупки и продажи в некоторый момент времени.
 Спред (жировой продукт) — пищевой продукт на основе смеси растительных и молочных жиров.
 Спред (математика) — cупремум мощностей всех дискретных подпространств.

См. также 
 Spread